Oliver Nilsson, född 1 mars 2000 i Ryd, är en svensk ishockeyspelare som spelar för Tranås AIF i Hockeyettan. Nilssons moderklubb är Tingsryds AIF med vilka han spelade som ungdom och junior tills han gick över till Modo Hockey och senare Malmö Redhawks. Säsongen 2018/19 återkom han till moderklubben och fick då även göra debut i Hockeyallsvenskan. En stor del av säsongen 2021/22 lånades han ut till Nybro Vikings och säsongen därpå skrev han kontrakt med dem. Till säsongen 2022/23 gick Nilsson över till Tranås AIF.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 2000
Levande personer
Män
Personer från Tingsryds kommun
Spelare i Hanhals Hockey
Spelare i Mörrums GoIS
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Tingsryds AIF
Spelare i Tranås AIF
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare